Cidade do Samba pode referir-se a:

 Cidade do Samba Joãozinho Trinta
 Cidade do Samba (DVD)
 Cidade do Samba II

Desambiguações de carnaval
Desambiguação